Улица Мордовцева — наименование улиц в различных населённых пунктах.

Россия 
 Улица Мордовцева — улица во Владивостоке;
 Улица Мордовцева — улица во Владикавказе.